Religião
 Apóstolo — os 12 primeiros seguidores de Jesus Cristo, algumas vezes referidos como "os Discípulos"
 G12 —  modelo religioso
 Discípulo (cristianismo) — um seguidor de Jesus Cristo
 Discípulos de Cristo — denominação cristã protestante
 Os Setenta Discípulos
 Śishya, o discípulo na tradição guru-shishya do hinduísmo
 Sravaka —  ou savaka (Pali), discípulos no budismo e no jainismo

Ver também
 Disciple - banda de heavy metal
 Discípulo - o mesmo que aluno, discente ou pupilo

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas